Il termine è utilizzato in diversi ambiti:

Geografia 
 Australia
 Liverpool – città nello Stato del Nuovo Galles del Sud
 Canada
 Liverpool – città nella provincia della Nuova Scozia
 Regno Unito
 Liverpool – città del Regno Unito, capoluogo della contea inglese del Merseyside
 Stati Uniti d'America 
 Liverpool – città nello Stato dell'Illinois
 Liverpool –  villaggio dello Stato di New York
 Liverpool – borough nello Stato della Pennsylvania
 Liverpool – città nello Stato del Texas

Musica 
 Liverpool, album dei Frankie Goes to Hollywood (1986)

Persone 
 Nicholas Liverpool, uomo politico della Repubblica Dominicana;
 Lord Robert Banks Jenkinson, II conte di Liverpool,  pari del Regno Unito;
 Lord Liverpool, titolo nobiliare britannico.

Sport 
 Liverpool Football Club, club calcistico inglese dell'omonima città;
 Liverpool Fútbol Club, club calcistico uruguaiano di Montevideo;
 Liverpool St Helens Football Club, club di rugby a 15 inglese di Liverpool e di St Helens (Merseyside).